Copa Bionaire 2013 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2013 z cyklu Copa Bionaire rozgrywany w dniach 11–17 lutego 2013 roku w Cali na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Kolumbii